Юрий Макси́мов:
 Максимов, Юрий Валерьевич (род. 1979) — российский религиозный и общественный деятель, богослов, религиовед, писатель и публицист.
 Максимов, Юрий Вильевич (род. 1968) — советский и украинский футболист, тренер.
 Максимов, Юрий Павлович (1924—2002) — советский военачальник, генерал армии. Герой Советского Союза (1982).
 Максимов, Юрий Сергеевич (1930—1983) — советский актёр.